Autoba teilhardi is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1909 door de Joannis.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

Spinneruilen
Dier uit het Afrotropisch gebied